Palazzo Silva – Domodossola
 Palazzo Silva di Biandrate – Milano